Ormrod ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Ormrod, bürgerlicher Name von John the Postman († 2015)
 Mark Ormrod (* 1982), australischer Leichtathlet